'Caraparú é uma vila turistica localizada no município de Santa Izabel do Pará na região metropolitana de Belém, capital do estado do Pará.

Está distante aproximadamente 43 Km da capital.
Sendo conhecida como a cidade dos igarapés Santa Izabel do Pará tem vários balneário é um dos mais conhecidos é o da vila de Caraparú, tem uma tradição muito forte herança dos escravos que povoaram a área, tem um lindo círio de 99 anos de tradição que percorrem as águas do rio que dá nome a vila.

Ver também 
 Lista de bairros de Belém

Bairros de Belém (Pará)